Stenocephalopsis är ett släkte av svampar. Stenocephalopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stenocephalopsis